Kaiserin-Augusta-Gymnasium ist bzw. war der Name von folgenden nach Augusta von Sachsen-Weimar-Eisenach, der späteren Kaiserin Augusta, benannten Gymnasien:

 Kaiserin-Augusta-Gymnasium in Berlin-Charlottenburg,  siehe heute Ludwig-Cauer-Grundschule
 Kaiserin-Augusta-Gymnasium in Koblenz (von 1894 bis 1948), siehe heutiges Görres-Gymnasium (Koblenz)
 Kaiserin-Augusta-Schule, ein städtisches Gymnasium in Köln

Augusta
Schule